Phaseolus (plant), geslacht van vlinderbloemigen
Phaseolus (dier), geslacht van tweekleppigen